Doblhof ist der Ortsname von

 Doblhof (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Doblhof (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Doblhoff, Familienname